«The Way You Make Me Feel» () — песня американского музыканта Майкла Джексона. Третий сингл из седьмого студийного альбома певца Bad, выпущенный в ноябре 1987 года на лейбле Epic Records. Продюсированием совместно занимались Джексон и Куинси Джонс.

Достигнув первой позиции в американском чарте Billboard Hot 100, «The Way You Make Me Feel» стал третьим синглом № 1 из альбома Джексона. Премьера видеоклипа на песню на телевидении состоялась 31 октября 1987 года. Ролик был номинирован на статуэтку «MTV Video Music Awards» в категории «Лучшая хореография в видеоклипе».

История создания и особенности композиции 
Джексон написал «The Way You Make Me Feel» в ответ на просьбу его матери написать песню с ритмическим рисунком — .

Именно шаффл звукорежиссёр Брюс Свиден назвал одной из главных особенностей песни. Ударник Джон Робинсон в 2017 году вспоминал: «Использование шаффла нетипично для популярной музыки. Эта композиция выделяется на общем фоне по сей день». Свиден писал, что, микшируя песню, он специально не стал применять «клинический подход»: щелчки пальцами, топот (Джексон танцевал во время записи) — всё это осталось на плёнке. «Думаю, если бы я попытался добиться стерильной чистоты трека, он потерял бы большую часть своего шарма», — вспоминал Свиден. После того, как Ларри Уильямс исполнил своё соло на саксофоне, команда Джексона записала около 30 различных звуков этого инструмента, а затем певец сам спел несколько аккордов — всё это было запрограммировано в синтезатор. «В результате, вам кажется, что звучит саксофон, а на самом деле вы слышите голос Майкла», — вспоминал трубач Гари Грант. Весь бэк-вокал в композиции состоит из большого количества дорожек вокала Джексона, которые затем были наложены друг на друга. «The Way You Make Me Feel» — одна из самых энергичных на альбоме Bad песен, отличающихся быстрым развитием. Она представляет собой композицию в сложном двенадцатидольном размере 12/8. В тексте певец рассказывает девушке о чувствах, которые он к ней испытывает. Первоначально песня называлась «Hot Fever» ().

Выпуск сингла и реакция критиков 
Песня была выпущена в качестве третьего сингла из седьмого студийного альбома Джексона Bad 9 ноября 1987 года. Достигнув первой строчки в американском чарте Billboard Hot 100, «The Way You Make Me Feel» стал третьим синглом № 1 из альбома певца. Кроме того, композиция четыре недели возглавляла список Hot R&B/Hip-Hop Songs. В общей сложности, «The Way You Make Me Feel» продержалась в чартах 18 недель — дольше всех остальных синглов из альбома Bad. Композиция получила золотые и платиновые сертификации в нескольких странах мира.

Рецензенты The New York Times в 1987 году писали: «Среди современной электронной музыки в этой песне ощущается вкус старого соула c раскачивающим ритмом и блюзовыми гармониями». В Los Angeles Times «The Way You Make Me Feel» охарактеризовали как «бегущий вприпрыжку шаффл». Журналисты Rolling Stone посчитали песню одной из лучших в альбоме Bad: «Каждое слово, каждая нота в этой песне — на своём месте, а медные духовые акцентируют внимание на каждом комплименте в тексте». «Эта песня о любви может похвастаться буйной партией духовых инструментов», — отметили в The Chicago Tribune.

Музыкальное видео 
Режиссёром видеоклипа на песню стал , съёмки прошли в районе  в Лос-Анджелесе. В качестве массовки на съёмки пригласили реальных участников уличной банды Crips. Первоначально ни Джексон, ни режиссёр не планировали включать в ролик хореографическую постановку с несколькими танцорами, она не была предусмотрена в сценарии, однако, в последний момент было решено добавить её в видеоклип. Танец поставил .

По сюжету события разворачиваются на тёмной улице. Группа мужчин-афроамериканцев видит одинокую красивую девушку, которую сыграла Татьяна Тамбтзен. Джексон хочет подойти к ней, но его не пускают и с насмешками прогоняют. Он уходит, однако его подзывает к себе сидящий поодаль старик, который даёт ему совет: «Ты хочешь быть как те парни, но они ничего из себя не представляют. Почему бы тебе просто не быть собой? Соберись и выпусти своё „я“». Джексон решается и появляется на пути девушки. Мужчины неподалёку продолжают комментировать происходящее, один из них кричит: «Что он делает? Кажется, я сказал ему идти домой… Смотри, она пройдёт мимо». Она, действительно, проходит мимо, однако Джексон громким возгласом привлекает к себе её внимание, девушка останавливается. Начинает звучать «The Way You Make Me Feel», молодая женщина пытается продолжить свой путь, но певец следует за ней, рассказывая в песне, какие чувства она в нём вызывает. Во время заключительного проигрыша к певцу присоединяются несколько танцоров, как только песня завершается, Джексон исчезает из кадра. Девушка ищет его вокруг, в конце концов, певец подходит к ней и они обнимаются — именно этот момент запечатлён на обложке сингла.

Было смонтировано три версии видеоклипа: 7-ми и 9-минутная версии вошли в сборники музыкальных видео Джексона ,  и Michael Jackson’s Vision; эксклюзивный полный 25-минутный короткометражный фильм демонстрировался гостям ранчо певца Неверлэнд и остаётся официально не изданным.

Премьера музыкального видео на телевидении состоялась 31 октября 1987 года. В 1988 году видеоклип был номинирован на MTV Video Music Awards за «Лучшую хореографию в видео».

Концертные выступления 

Впервые Джексон исполнил «The Way You Make Me Feel» в 1988 году на церемонии вручения наград «Грэмми», позднее в том же году музыкант включил песню в сет-лист второй части его мирового сольного тура Bad World Tour (1988—1989). Джексон всегда исполнял первый куплет и припев в замедленном темпе — в этой версии ярче были выражены блюзовые гармонии композиции. Песня звучала на нескольких концертах мировых туров Джексона Dangerous World Tour (1992 г.) и HIStory World Tour (1996—97 гг). В 2001 году, на одном из двух шоу, посвящённых 30-летию сольной карьеры певца, Джексон исполнил «The Way You Make Me Feel» дуэтом с Бритни Спирс. Планировалось, что песня прозвучит на несостоявшемся в связи со смертью музыканта турне This Is It.

Концертное выступление с «The Way You Make Me Feel» было выпущено на DVD . Репетиция для тура This Is It вошла в документальный музыкальный фильм «Майкл Джексон: Вот и всё».

Список композиций 
  7" (номер в каталоге Epic Records — 34-07645)

  12" (номер в каталоге Epic Records — 651275 6)

Участники записи 

 Майкл Джексон — музыка, текст, вокал, бэк-вокал, щелчки пальцами, аранжировка ритма и вокала
  — ударные
 Дуглас Гетчел — программирование синтезаторов
 Эрик Гейт, Дэвид Уильямс — гитары
 Ким Хатчкрофт и Ларри Уильямс — саксофоны
 Гари Грант,  — трубы
 ,  — перкуссия

 Кристофер Карелл — , щелчки пальцами
 Джон Барнс и ,  — синтезаторы
 Ларри Уильямс — программирование синтезаторов
 Джерри Хей — аранжировка духовых

Позиции в чартах и сертификации

Позиции в чартах

Сертификации

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Песни 1987 года
Песни Майкла Джексона
Синглы Майкла Джексона
Видео Майкла Джексона
Синглы Epic Records
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot R&B/Hip-Hop Songs
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Песни, написанные Майклом Джексоном
Песни, спродюсированные Майклом Джексоном